Cuq (Lot i Garonna) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Cuq (Tarn) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje